«Динамо» () — белорусский гандбольный клуб из Минска. Создан в июне 2008 года. Расформирован в 2014 году.

Чемпион Балтийской лиги (2009), пятикратный Чемпион Белоруссии (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), обладатель Кубка Белоруссии (2010, 2013), участник 1/8 Лиги чемпионов (2012/2013).

История 
Постановлением Президиума ЦС БФСО «Динамо» от 26 мая 2008 года № 14 было объявлено о создании спортивного учреждения «Гандбольный клуб «Динамо-Минск». Уже в следующем году клуб завоёвывает первые трофеи: выигрывает чемпионат Белоруссии и Балтийскую лигу. В Кубке Белоруссии минчане доходят до финала.

В 2010 «Динамо» становится Чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка Белоруссии, выигрывает 1-й тур Межнациональной лиги, а также впервые проходит в групповой этап Лиги чемпионов. После выступления в Лиге чемпионов сезона 2010/11 клуб был признан Европейской федерацией гандбола самым прогрессирующим проектом. До этого момента, ни один клуб в мире не попадал в Лигу чемпионов всего за три года своего существования.

Сезон 2012/2013 стал самым успешным в истории клуба. В нём «Динамо» в пятый раз стало Чемпионом Белоруссии, взяло Кубок страны, дошло в Лиге чемпионов до 1/8 финала. После этого сезона клуб покидает украинский специалист Сергей Бебешко, занимавший до этого должность главного тренера.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 Чемпион Балтийской лиги: 2009
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2010, 2013; финалист Кубка Белоруссии: 2009
 Победитель 1-го тура Межнациональной лиги: 2010

Состав команды 
Согласно официальному сайту БФГ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница на сайте Twitter
 Профиль на сайте БФГ
 Группа LITESOUND написала гимн для гандбольного клуба

Гандбольные клубы по алфавиту
Гандбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска